Takemoto ist der Familienname folgender Personen:

 Takemoto Gidayū (1651–1714), japanischer Jorurisänger
 Kazuhiko Takemoto (* 1955), japanischer Fußballspieler
 Sae Takemoto (* 1999), japanische Speerwerferin
 Yasuhiro Takemoto (1972–2019), japanischer Anime-Filmregisseur
 Yoshiyuki Takemoto (* 1973), japanischer Fußballspieler 
 Yuhi Takemoto (* 1997), japanischer Fußballspieler